Скарлетт Томас (; род. 5 июля 1972, Лондон) — современная английская писательница. Является автором девяти романов, в том числе «Корпорация Попс» и «Молодые, способные». Преподаёт английскую литературу в Университете Кента. Сотрудничает со множеством британских периодических изданий, среди которых — «Independent on Sunday», «Scotland on Sunday», «Butterfly Magazine», «Black Book», «Zembla», «The Scotsman», «The Guardian» и «BBC Radio 4».

Биография 
Она закончила несколько школ, в том числе местную юношескую школу в Баркинге. Будучи подростком, участвовала в демонстрациях против ядерного оружия и войны в Персидском заливе. Скарлетт училась в старших классах в Чельмсфордском колледже и получила Первую степень в Изучении Культур в Университете Восточного Лондона с 1992—1995 года.

Её первые три романа были о Лили Паскаль, преподавательнице английской литературы, которая раскрывает тайны преступлений. Каждая из последующих новелл была независима от другой.
Её литературный агент — Саймон Тревин из United Agents. В данный момент она работает над своим восьмым романом.

В 2008 году была членом жюри Эдинбургского международного кинофестиваля.
С 2004 года преподаёт Английскую литературу в Университете Кента, ранее преподавала в Общественном Колледже Дартмута, Юго-Восточном Колледже Эссекса и в Университете Восточного Лондона.
Рецензирует книги для Литературно-критического журнала, Воскресной Шотландии.

Оценки 
В 2001 году вошла в список 20 лучших молодых писателей Великобритании по оценкам «Independent on Sunday».

В 2002 году получила премию «Elle Style Award» за роман «Операция „Выход“».

Список произведений 
 Романы
 Dead Clever (1998)
 In Your Face (1999)
 Seaside (1999)
 Bright Young Things (2001) (рус. Молодые, способные)
 Going Out (2002) (рус. Операция «Выход»)
 PopCo (2004) (рус. Корпорация «Попс»)
 The End of Mr. Y (2006) (рус. Наваждение Люмаса, 2010)
 Our Tragic Universe (2010) (рус. Наша трагическая вселенная, 2011)
 The Seed Collectors (2015) (рус. Орхидея съела их всех, 2017)

 Короткие истории
 Brother and Sister and Foot — Curly Tales series, on Radio 4, August 2005
 Interlude — Product Magazine, Winter 04-05
 The Whole Country — Zembla Magazine, Summer 2004
 Why My Grandmother Learned to Play the Flute — Curly Tales series, on Radio 4, November 2003
 The Old School Museum — Big Night Out, HarperCollins, 2002
 Debbie’s Dreams — The Stealth Corporation magazine, 2002
 Goldfish — Butterfly Magazine, Issue 5, 2000
 Mind Control — All Hail the New Puritans 4th Estate, 2000
 Five Easy Ways with Chilli — 2008
 Драконий луг- 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Интервью Скарлетт Томас (2005)(англ.)

Писатели Великобритании